Urlau ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Urlau (Leutkirch im Allgäu), Ortsteil der Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg, Deutschland
 Urlau, bis 1938: Urblaugken, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen, seit 1946: Wesnowo (Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland